Haapakoski est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (1904-1961), écrivain finlandais
Antti Haapakoski (né en 1971), athlète finlandais en 100 mètre haies
 (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1996), joueur finlandais de volley-ball
Paula Haapakoski (née en 1977), orienteuse finlandaise
 (né en 1953), athlète finlandais en saut à la perche

Voir aussi
Centrale hydroélectrique de Haapakoski, située à Oulu en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois